Ziethen kan syfta på:

Platser

Tyskland 
Ziethen, Barnim, kommun i Landkreis Barnim, Brandenburg
Ziethen, Vorpommern-Greifswald, kommun i Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
Ziethen, Lauenburg, kommun i Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
Grossziethen och Kleinziethen, orter i kommunen Schönefeld, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
Gross-Ziethen, Kremmen, ort i kommunen Kremmen, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
Gross-Ziethen, Ziethen, ort i kommunen Ziethen i Landkreis Barnim, Brandenburg
Klein-Ziethen, ort i kommunen Oberkrämer

Polen 
orten Sitno, före 1945 Ziethen im Landkreis Soldin, Brandenburg, i Västpommerns vojvodskap; se Myślibórz.
orten Szczytno, före 1945 Ziethen im Landkreis Schlochau, Pommern, i Pommerns vojvodskap; se Przechlewo.
orten Zdziersk, före 1945 Ziethen im Landkreis Altburgund, Wartheland, i Kujavien-Pommerns vojvodskap; se Łabiszyn.